Wintzingerode steht für:

 Wintzingerode (Leinefelde-Worbis), Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis im Eichsfeld, Thüringen
 Wintzingerode (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Wintzingerode ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph von Wintzingerode (1801–1874), deutscher Generalleutnant

 Ernst August von Wintzingerode (1747–1806), deutscher Generalleutnant
 Ferdinand von Wintzingerode (1770–1818), russischer General der Kavallerie, österreichischer Feldmarschallleutnant
 Friedrich von Wintzingerode (1799–1870), deutscher Politiker und Regierungspräsident
 Georg Ernst Levin von Wintzingerode (1752–1834), deutscher Politiker

 Karl Friedrich Wilhelm Wasmuth von Wintzingerode (1772–1830), deutscher Forstbeamter 
 Ludwig Philipp von Wintzingerode (1665–1720), deutscher General
 Philipp von Wintzingerode (1812–1871), deutscher Politiker
 Wasmuth Levin von Wintzingerode (1671–1752), niederländischer General
 Wilhelm von Wintzingerode-Knorr (1806–1876), deutscher Landrat und Politiker
 Wilko Levin von Wintzingerode (1833–1907), deutscher Politiker, MdR

Siehe auch:
 Levin von Wintzingeroda-Knorr (1830–1902), deutscher Politiker